Undercover est la traduction anglaise du terme couverture, ensemble de fausses informations destinées à masquer l'identité réelle d'un agent.
Undercover peut se référer à :

Films
 , film américain sorti en 1916 ;
 Undercover, film britannique sorti en 1943 ;  
 Undercover, film australien sorti en 1983 ;  
 Undercover, film américain de Gregory Dark sorti en 1995 ;  
 Undercover, film suisse de Sabine Boss sorti en 2005
 Undercover, film danois de Nikolaj Peyk sorti en 2016
 Under Cover, film réalisé par John Stockwell
 Confessions of an Undercover Cop (2011), documentaire diffusé sur Channel 4 traitant de la vie de l'officier de police Mark Kennedy

 Undercover, court métrage français d'Olivier Ayache-Vidal sorti en 2002
 Undercover, court métrage américain de Tabitha Immanuel sorti en 2017
 Undercover : Une histoire vraie (White Boy Rick au Québec), un film américain de Yann Demange sorti en 2018 et basé sur la vie de Richard Wershe Jr.

Littérature
 Undercover: The True Story of Britain's Secret Police (2012), livre des journalistes de The Guardian Rob Evans et Paul Lewis

Musique

Groupes 
 Undercover, groupe américain de rock chrétien
 Undercover, groupe de dance

Albums
 Under Cover, album de 2005 d'Ozzy Osbourne
 Under Cover (album de Joe Lynn Turner), 1997
 Under Cover – Chapter One, album de Tangerine Dream
 Undercover (album de Ministry), 2010
 Undercover (album de Paul Taylor), 2000
 Undercover (album de The Rolling Stones), 1983
 Undercover (album de Tying Tiffany), 2005
 Undercover, album de Puhdys
 Under Cöver, album de Motörhead, 2017

Chansons
 "Undercover" (chanson de Gemma Hayes), 2006
 "Undercover", chanson de Pete Yorn pour la bande originale Spider-Man (2002)
 "Undercover", bonus track de l'album de Nelly Furtado, Loose
 "Undercover", chanson de Selena Gomez

Télévision

Séries
 Under Cover (série télévisée), série télévisée américaine diffusée en 1991 à la télévision
 Undercover (série télévisée, 2013), drame philippin
 Undercover (série télévisée, 2015), drame britannique 
 Undercover (série télévisée, 2016), minisérie britannique
 Undercover, série télévisée belgo-néerlandaise diffusée à partir de 2019
 Pod Prikritie (en bulgare : Под прикритие, traduit en anglais par : Undercover), série télévisée bulgare diffusée entre 2011 et 2016

Téléfilms 
 Undercover, téléfilm américain diffusé en 1991
 Undercover, téléfilm néerlandais diffusé en 2015

Épisodes
 Undercover" (Life on Mars), épisode final de la série télévisée Life on MarsAmerica Undercover: "Confessions of an Undercover Cop" (1988), série de documentaires diffusés sur la chaîne de télévision américaine HBO
 "Under Covers" (2005), épisode de NCIS Jeux vidéo
 Need for Speed: Undercover''